Tymmophorus är ett släkte av steklar som beskrevs av Otto Schmiedeknecht 1913. Tymmophorus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Tymmophorus